Diplodasys är ett släkte av bukhårsdjur. Diplodasys ingår i familjen Thaumastodermatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bukhårsdjur
Diplodasys